У́лица Столе́това — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Столетова — улица в Москве.
 Улица Столетова — улица в Новосибирске.

Украина 
 Улица Столетова — улица в Запорожье.
 Улица Столетова — улица в Киеве.

Казахстан 
 Улица Столетова — улица в Алма-Ате.

Белоруссия 
 Улица Столетова — улица в Минске.